Bonepoupa peut désigner plusieurs localités du Cameroun :
 Bonepoupa, un village de la commune de Dibamba ;
 Bonepoupa I, un village de la commune de Yabassi ;
 Bonepoupa II, un village de la commune de Yabassi ;
 Bonepoupa III, un village de la commune de Yabassi.